Бойер Ко (; род. 18 августа 1946 года, Лейк-Чарльз, Луизиана, США) — профессиональный американский . Имя иногда пишется как Боер Коу. Легендарный бодибилдер «Золотой эры» выступавший на протяжении четырёх десятилетий с 60-х по 90-е годы. Победитель конкурса Мистер Интернэшнл 1971, Гран При Канада 1981, Гран При Бельгия 1981, Гран При Кубок Мира 1981, Гран При Массачусетс 1981, Гран При Уэльс 1981. Призёр Чемпионата мира Про 1982 (2 место) и Мистер Олимпия 1994 (3 место).

Биография 
Бойер Ко занимается бизнесом, владеет тренажерным залом и магазином диетических продуктов в Новом Орлеане. Также он организовал на спортивном канале ESPN фитнес-программу.

История выступлений

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Бойера Ко
 Биография и история выступлений (архив)